Canzonissima (Italiaans programma)
 Canzonissima (Vlaams programma)